SDV steht für:
 Schweizer Dialogmarketing Verband
 Schweizerischer Diakonieverein, der von einer ökumenischen Kommunität im Nidelbad, Rüschlikon ZH, CH, getragen wird
 Schweizerischer Drogistenverband
 SEAL Delivery Vehicle
 Flughafen Sde-Dov (IATA-Code)
 Schutzbund für das deutsche Volk, siehe Heidelberger Manifest
 Studienstiftung des deutschen Volkes
 Congregatio Sororum a Divina Voluntate (Schwestern vom Göttlichen Willen), eine Ordensgemeinschaft
 Stiftung Deutscher Volleyball, siehe Deutscher Volleyball-Verband
 Sparda-Datenverarbeitung, der übergreifende IT-Dienstleister der Sparda-Bankengruppe

sdv steht für:
 Ostsudanische Sprachen (ISO-639-5-Code)

SDV